Nantelme ou Nanthelme, que l'on trouve parfois sous les formes Nantelle, Nantellin, voire Antelme/Anthelme, est un nom propre :

 Nantelme, doyen de Lausanne (1155-1161).
 Nantelme, évêque de Genève (1185-1205).
 Nantelme d'Ecublens (), évêque de Sion (1203-1203).
 Nantelme, abbé de Saint-Maurice (1224-1259).

Référence

Voir aussi 
 
 

Prénom masculin